CHJ steht für:
 The Cambridge Historical Journal, britische Fachzeitschrift

chj steht für:
 Ojitlán-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

Abkürzung